Rodrigo Piva (Porto Alegre, 15 de março de 1964) é um compositor, cantor, produtor musical, arranjador e instrumentista do Rio Grande do Sul, Brasil.

O início da carreira 
Neto do compositor gaúcho Túlio Piva (1915-1993), Rodrigo iniciou sua carreira nos anos 80, apresentando-se em festivais e na noite porto-alegrense. Nessa época, fundou o grupo de choro Vibrações, com o qual gravou, ao lado de seu avô, o LP Sambas & Choros (1982) .  

Após graduar-se em Direito pela UFRGS, em 1990, transferiu residência para Florianópolis, onde atualmente exerce a sua atividade musical.

Discografia 
Em 1995, Rodrigo Piva fez sua estreia como compositor e intérprete com o CD Contraste Brasil. O segundo álbum, intitulado Menina de Floripa, foi lançado em 2002. 

Paralelamente, no intuito de resgatar parte da extensa obra musical deixada por seu avô, produziu o CD Túlio Piva – Composições Inéditas (1996), o CD-Book Túlio Piva – Pra Ser Samba Brasileiro (2006) e o documentário Pandeiro de Prata (2015).. 

Em 2011, lançou seu terceiro álbum solo, intitulado Na Garganta do Artista. O espetáculo de lançamento desse novo trabalho foi apresentado em Florianópolis, no Teatro Álvaro de Carvalho, em Porto Alegre, no Teatro de Câmara Túlio Piva e no Notorius Club de Jazz, em Buenos Aires. Na capital catarinense, o show foi gravado e exibido pela TVCom, tendo a participação especial do pianista Cristóvão Bastos..

Em 2018, fez o lançamento de seu quarto CD autoral, Canto Quântico, com direção musical e arranjos do instrumentista e produtor catarinense Rafael Calegari. O repertório do novo álbum é formado por 11 composições de Rodrigo, sendo 9 delas inéditas. Foram regravadas a bossa Você Já Foi à Floripa? e Canto das Águas, faixa-bônus produzida em Lisboa em 2017, durante um tour musical de Rodrigo na Europa, com a participação da cantora Tatiana Cobbett.

A partir de 2020, Rodrigo Piva deu continuidade à sua produção musical com o lançamento de 4 singles, disponíveis nas plataformas digitais: "Fake News no Samba", "Negacionista" , "Pedra Rosa"  e "Samba do Mundo Invertido" .

 1995: Contraste Brasil  
 1996: Túlio Piva - Composições Inéditas  
 2002: Menina de Floripa  
 2006: CD-Book Túlio Piva - Pra Ser Samba Brasileiro  
 2011: Na Garganta do Artista  
 2018: Canto Quântico
 2020: Fake News no Samba
 2021: Negacionista
 2022: Samba do Mundo Invertido

Programa "Você já foi a Floripa?" 
Em 2019, Rodrigo Piva deu início a um novo projeto: o programa de entrevistas "Você já foi a Floripa?". Nesse trabalho, uniu-se ao produtor audiovisual Marco Martins (Vinil Filmes) para documentar parte da história musical de Florianópolis. Por meio de entrevistas com compositores e intérpretes que atuam na capital catarinense, o programa conta a história recente da cultura na cidade e resgata músicas, fotografias e outros registros. A primeira temporada foi concluída e está disponível no canal do projeto no YouTube .

Ligações externas 
 
 
 
 
Ouça Rodrigo Piva nas plataformas digitais

Compositores do Rio Grande do Sul